Somogy steht für:

 Komitat Somogy, Verwaltungsbezirk in Ungarn
 Koppány von Somogy (um 950–998), ungarischer Stammesfürst und Königskandidat

Siehe auch:
 Somogyi